Ел Мадеро има више значења:

 Ел Мадеро (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мадеро, Километро Сијете Каретера Синкуента (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику